Рентерија има више значења:

 Рентерија, Ранчо Бланко (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рентерија (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рентерија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рентерија (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рентерија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику